

Sigle 
 Lega navale italiana
 Ligue nationale d'improvisation – formula di improvvisazione teatrale del Québec (Canada)

Codici 
 LNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lonely Dew Stn (Stati Uniti d'America)
 LNI – codice vettore ICAO di Lion Air
 lni – codice ISO 639-3 della lingua lantanai